El Torneig de Seül 2011, oficialment conegut com a Hansol Korea Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 8a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 de setembre de 2011 al Seoul Olympic Park Stadium de Seül, Corea del Sud.

La tennista espanyola María José Martínez Sánchez va aconseguir el segon títol de l'any mentre la kazakha Galina Voskobóieva va disputar ambdues finals sense resultats positius.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení 

2011
WTA Tour 2011